José Marcelo Fernandes de Resende (Lisboa, 14 de Abril de 1987) é um futebolista português, que joga actualmente no Clube de Futebol Estrela da Amadora.

Naturais de Lisboa
Futebolistas de Portugal